Велилья-де-Синка (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Синка. Занимает площадь 16,5 км². Население — 450 человек (на 2010 год). Расстояние — 99 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски